Holzergraben ist ein Gewässername:

 Holzergraben (Angerbach), linker Zufluss des Angerbachs (zum Hammerbachs, zur Rott, zum Inn) in Westerndorf St. Peter, Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Holzergraben (Schnaitgraben), rechter Zufluss des Schnaitgrabens (zur Leitzach) bei Graßau, Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Holzerbach
 Holzgraben